Angelo Gatti Grami – patriota italiano
 Elton Grami – ex calciatore albanese